Махер, Майкл:
  (1930—2017) — ирландский хёрлер и администратор гэльских игр.
  (1936—2013) — австралийский политик.